Адамелло () — горная вершина южного ряда Средних Альп.

Находится в пределах Италии, у самой тирольской границы; высота 3539 м; значительный глетчер.

Первое восхождение на Адамелло совершено Юлиусом Пайером в 1864 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Summitpost.org

Горные вершины Италии
Ретийские Альпы